Trampolina 1 m mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013 w ramach skoków do wody. Eliminacje odbyły się 20 lipca, a finał rozegrany został 22 lipca.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 43 zawodników z 29 państw. Dwunastu najlepszych awansowało do finałowej rywalizacji.

Zwycięzcą konkurencji został chiński skoczek do wody Li Shixin. Drugie miejsce zajął Ukrainiec Ilja Kwasza, a trzecie Kevin Chavez reprezentujący Meksyk.

Wyniki

Przypisy 

Skoki do wody na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013